Spring City může být:

 Spring City (Missouri)
 Spring City (Pensylvánie)
 Spring City (Tennessee)
 Spring City (Utah)